Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Krzos – polska siatkarka
 Kazimierz Krzos – polski historyk, wojskowy